Baringo puede referirse a:

 Lago Baringo, lago situado en Kenia.
 Condado de Baringo, condado de Kenia.